Birdman kan henvise til: 

 Birdman (film), en amerikansk film med Michael Keaton i hovedrollen 
 Birdman (rapper), en amerikansk rapper